Gotthard, in der Schreibung auch Gotthardt, Gotthart, ist der Name folgender Personen:
 ein männlicher Vorname, siehe Gotthard (Vorname) – dort auch zu Namensträgern
 Gotthard von Hildesheim, ein Heiliger der katholischen Kirche

Familienname (alle Varianten):
 Axel Gotthard (* 1959), deutscher Historiker
 Bernhard Gotthart (1871–1950), deutscher Textilingenieur, Kaufmann und Filmpionier
 Ernst Gotthardt (1908–1976), deutscher Geodät, Photogrammeter und Universitätsprofessor
 Frank Gotthardt (Unternehmer) (* 1950), deutscher Informatiker und Unternehmer
 Frank Gotthardt (* 1970), hessischer Politiker (CDU), hessischer Staatssekretär und Abgeordneter des hessischen Landtags
 Georg Gotthart (Gotthard, 1552?–1619), Schweizer Dichter

 Josef Georg Gotthardt (1907–1976), deutscher Politiker (CDU)
 Johann Christian Gotthard (um 1760–1813), deutscher Technologe, Ökonom und Schriftsteller
 Kaspar Gotthard († 1526), deutscher Prämonstratenserabt
 Louis Gotthardt (1870–1932), deutscher Kaufmann, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags
 Peter Gotthardt (* 1941), deutscher Komponist, Musiker und Verleger
 Tobias Gotthardt (* 1977), Abgeordneter des Bayerischen Landtags
 Verena Gotthardt (* 1996), österreichische Schriftstellerin und Fotografin

Gotthard bzw. Sankt Gotthard und St. Gotthard (oder mit -t/-dt) ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Sankt Gotthard im Mühlkreis, Gemeinde in Oberösterreich
 Szentgotthárd, Stadt in Ungarn

 St. Gotthardt (Göppingen), Ortsteil des Stadtbezirks Holzheim von Göppingen, Baden-Württemberg
 St. Gotthard (Gemeinde Texingtal), Ortschaft und Katastralgemeinde von Texingtal, Niederösterreich
 Sankt Gotthard (Graz), Stadtteil in Graz-Andritz, Steiermark

Berge und Erhebungen:
 Gotthardmassiv, Gebirgsmassiv in der Schweiz
 Gotthardpass (Sankt-Gotthard-Pass), Gebirgspass im Gotthardmassiv

teils speziell auch als Gotthardtunnel respektive Gotthardbahn bezeichnet:
 Gotthardbahn, mit Streckenvarianten von 1882 und 2016
 Gotthardtunnel, Scheiteltunnel unter dem Gotthardpass (Eisenbahn, 1882)
 Gotthard-Basistunnel, Basistunnel (Eisenbahn, 2016) und längster Eisenbahntunnel der Welt
 Gotthard-Strassentunnel, Tunnel im Gotthardmassiv

weitere Baulichkeiten:
 Kloster Heusdorf, ehemaliges Benediktinerinnenkloster in Apolda, Thüringen
 Kloster Szentgotthárd, ehemaliges Zisterzienserkloster in Szentgotthárd, Ungarn
 zahlreiche Kirchen des Heiligen Gotthard, siehe Godehardkirche
 St.-Gotthard-Gymnasium (Niederaltaich), niederbayerisches Benediktinergymnasium
 St. Gotthardt (Brandenburg an der Havel) Hauptkirche in Brandenburg an der Havel

Gotthard und Varianten, Weiteres:
 Gotthard (Schiff), ein auf dem Vierwaldstättersee verkehrendes Motorschiff
 Der Gotthard, Reiseführer von Carl Spitteler, 1897
 Gotthard (Fernsehfilm) (2016), Schweizer Fernseh-Zweiteiler über den Bau des ersten Gotthardtunnels
 Gotthard (Band), eine Schweizer Rockgruppe
 eine Zeltart, die vor allem zum Biwakieren in großer Höhe verwendet wird, siehe Liste von Zelttypen #Militärzelte (Schweiz)

Siehe auch:
 Godehard, Gothard
 Gotthard-Film
 Gotthardsberg